El término estática puede referirse:

 a la electricidad estática, la carga eléctrica generada por fricción entre los cuerpos;
 a la electrostática, la ciencia que estudia las cargas estáticas;
 a la estática, la parte de la mecánica que estudia las condiciones de equilibrio de las fuerzas sobre un cuerpo en reposo.
También se puede referir a algo que no se mueve.
Estudia el equilibrio mecánico de un cuerpo y la fuerza que actúan sobre el, para mantenerlo en reposo con movimiento rectilíneo uniforme (MRU)